Schloss Beihingen steht für folgende Gebäude in der Stadt  Freiberg am Neckar, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg:

 Altes Schloss Beihingen
 Neues Schloss Beihingen